

Geografia 
 Kanta-Häme – regione nella provincia della Finlandia meridionale

Persone 
 Abdoua Kanta – regista nigeriano
 Frantisek Kanta – architetto ceco
 József Kanta – calciatore ungherese, centrocampista

Altro 
 Kanta – scudo